«Мастер и Маргарита»:

 «Мастер и Маргарита» — роман Михаила Булгакова.

Экранизации романа:
 «Мастер и Маргарита» — итальяно-югославский кинофильм 1972 года, режиссёр Александр Пе́трович.
 «Мастер и Маргарита» — польский телефильм 1988 года, режиссёр Мацей Войтышко.
 «Мастер и Маргарита. Главы из романа» — советский телеспектакль 1989 года.
 «Мастер и Маргарита» — российский кинофильм 1994 года, режиссёр Юрий Кара, на широкие экраны вышел в 2011 году.
 «Мастер и Маргарита» — российский телесериал 2005 года, режиссёр Владимир Бортко.
 «Воланд» — предстоящий фильм, режиссёр Михаил Локшин. Предполагаемый год выхода — 2023.

В музыке:
 «Мастер и Маргарита» — песня Игоря Николаева.
 «Мастер и Маргарита» — рок-опера Александра Градского.
 «Мастер и Маргарита» — российский мюзикл Валентина Овсянникова.
 «Мастер и Маргарита» — мюзикл, поставленный в театре «Мюзик-Холл» (Санкт-Петербург) в 2014 году.
 «» — опера Евгения Глебова.

В театре:
 «Мастер и Маргарита» — спектакль, поставленный в Театре на Таганке в 1977 году, режиссёр Юрий Любимов.

См. также 
 «Маргарита»
 «Пилат и другие»